Talisman eller Talismán kan syfta på:

 Talisman – ett invigt föremål
 Talisman (brädspel) – ett fantasy-brädspel
 Talisman (musikgrupp) – en svensk hårdrocksgrupp
 The Xanadu Talisman – en roman av Peter O'Donnell
 Talisman (sång) – en sång framförd av Baccara

Geografi

Mexiko 

 Talismán, Mexiko, ort, Chiapas, Tuxtla Chico,

Se även 
 Talismanen – en roman av Stephen King
 Talismanen (TV-serie)  – en svensk TV-serie av Jan Guillou och Henning Mankell
 Talesman – en yrkesroll